Бульбоуретральные железы, также называемые куперовыми железами по имени английского анатома  (ок. 1666—1709), — две мелкие железы внешней секреции в репродуктивной системе мужчин, плотной консистенции, овальной формы, диаметром 0,3—0,8 см. Бульбоуретральные железы расположены в толще глубокой поперечной мышцы промежности — мочеполовой диафрагмы, у основания полового члена — заднего конца луковицы полового члена, сзади и по бокам от перепончатой части мочеиспускательного канала, между двумя слоями фасций мочеполовой диафрагмы, в глубине промежностного углубления. Они покрыты поперечными волокнами мембранозной мышцы сфинктера мочеиспускательного канала.

Строение 
Бульбоуретральные железы — сложные альвеолярно-трубчатые железы. Каждая железа размером с горошину состоит из нескольких долек, охваченных вместе фиброзной оболочкой. Каждая долька включает ряд гроздей, выстланных столбчатыми эпителиальными клетками, открывающимися в проток, который соединяется с протоками других долек для того, чтобы образовать единый экскреторный проток. Длина этого протока приблизительно составляет 2,5 см, он открывается в мочеиспускательном канале у основания полового члена. Выводные протоки бульбоуретральных желёз выстланы частично однорядным, частично многорядным и многослойным эпителием. По мере старения эти железы постепенно уменьшаются в размере.

Секреторные отделы бульбоуретральных желёз имеют многочисленные расширения (альвеолы). Выделяющие слизь клетки (экзокриноциты) в расширенных альвеолах имеют чаще всего уплощённую форму, а в других отделах — кубическую или призматическую; ядра экзокриноцитов располагаются базально. В данных клетках содержатся капельки мукоида и кристаллоподобные заострённые палочковидные включения (такие включения встречаются и в просвете желёз). Между секреторными отделами присутствуют прослойки рыхлой волокнистой соединительной ткани, содержащей пучки гладких мышечных клеток.

Снабжение бульбоуретральных желёз кровью происходит через ветви . Отток венозной крови осуществляется через вены луковицы полового члена.

Функция бульбоуретральной железы 
У мужчины, испытывающего половое возбуждение, каждая железа выделяет прозрачный, вязкий секрет (предэякулят). Данная жидкость имеет щелочную реакцию и содержит многочисленные ферменты и слизь. Она помогает смазать мочеиспускательный канал для прохождения по нему сперматозоидов, защищает от раздражения мочой слизистую оболочку мочеиспускательного канала, нейтрализует следы кислой мочи в уретре и помогает удалить любую остаточную мочу или посторонние примеси. Объём выделяемого бульбоуретральными железами предэякулята может варьировать от нескольких капель до 5 мл и более.

Примечания

Литература 
 
 

 

Мужские половые органы
Железы внешней секреции